La Escuela de Alta Dirección y Administración, también denominada EADA Business School, es una escuela de negocios ubicada en Barcelona, España.

Actualmente según el Ranking Financial Times ostenta la posición N.º 25 de las mejores Escuelas de Negocios Europeas y N.º 33 en el Mundo en Educación Ejecutiva en Programas Combinados.

Posee diversas alianzas estratégicas con Escuelas de Negocios en Europa y América Latina, como son IMD Business School de Suiza,  Ècole Des Ponts- ParisTech de Francia, Universidad Anáhuac de México, Escola Superior de Propaganda e Marketing de Brasil, Universidad San Francisco de Quito de Ecuador, PUCP CENTRUM de Perú, UCEMA de Argentina, entre otras.

Conjuntamente la IESE Business School y la ESADE Business School conforman una alianza educativa en Barcelona donde presentan sus propuestas académicas anualmente.

Historia 
Se fundó en 1957 como una consultoría en Gestión y Administración de Empresas, fundada por José de Orbaneja Aragón. Dos años más tarde, extendió sus actividades a la formación continua de especialistas en el campo de la Gestión y Administración de Empresas.

En 1967, se convirtió en una sociedad anónima donde los accionistas eran sus fundadores, el personal docente y no docente trabajaba para la Institución, y en 1984 se constituyó como una fundación privada universitaria, la Fundación Privada Universitaria EADA, gobernada por un Patronato. 

Después de 1990, EADA se trasladó al edificio de la Calle de Aragón (Barcelona).

Cuenta con dos campus,en Barcelona y Collbató, en donde se llevan a cabo actividades de inmersión para Ejecutivos.

Desde 1999, la escuela ha reforzado su presencia en el mercado latinoamericano y ha establecido varias sucursales en diferentes países.

Programas académicos 
 Programas MBA (Global Executive MBA LeadTech (Partnership con Ècole Des Ponts - ParisTech), International MBA, Executive MBA, MBA ONLINE, EURO MBA).
Másteres Oficiales en Management: Marketing, International Management, Finanzas, entre otros.
 Executive Masters para Directivos: Operaciones y SCM, Marketing, Finanzas, entre otros.
 Diplomas de Posgrado y Especialización.
El coste académico de asistir a una escuela de negocios en España puede variar significativamente según la institución. El importe de los programas de EADA se encuentra por encima de la media del país y depende del nivel de estudios, rondando los 15000€ en la mayoría de estos y superando los 40000€ en el caso de los MBA.

Acreditaciones 
EADA cuenta con las acreditaciones de calidad de la Asociación de MBA (AMBA) y la European Quality Improvement System (EQUIS).

Asociaciones 
EADA es miembro del Foro de Marcas Renombradas Españolas, la AEEDE y la AACSB.

Patronato 
Se trata de una fundación civil privada cuyo órgano de gobierno, el patronato, está compuesto paritariamente por miembros de la sociedad civil.
 Irene Vázquez Mier (Presidenta de Honor de la Fundación).
Jordi Pursals (Presidente del Patronato de la Fundació Privada Universitària EADA)
 Josep Lluís Bonet Ferrer
 Inmaculada Amat Amigó
Marc Bonavia
 Margaret Chen
Carles Grau
Guillem López Casanovas
César Molins
Carme Mur
Luis Pardo Céspedes
Alberto Ojinaga
John Rigau
Pere Vallès

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio oficial de EADA Business School.

Escuelas de negocios de España
Universidad de Vich - Universidad Central de Cataluña
Calle de Aragón (Barcelona)